Lipka peut désigner :

Toponymie 
En  :
 Lipka, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Lipka, une gmina de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Lipka, siège de la gmina Lipka
 Lipka, village du powiat de Kalisz, dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Lipka, village de la voïvodie de Łódź.
 Lipka, village de la voïvodie de Lublin.
 Lipka, village de la voïvodie de Lubusz.
 Lipka, village de la voïvodie de Mazovie.

Musique 
 Lipka, groupe de musique alternative suisse, originaire de Genève.

Homonymie de toponyme